Sint-Maartenskathedraal (Belluno) 
 Sint-Maartenskathedraal (Bonn)
 Sint-Maartenskathedraal (Bratislava)
 Sint-Maartenskathedraal (Eisenstadt)
 Sint-Maartenskathedraal (Ieper) (historische naam)
 Sint-Maartenskathedraal (Leicester)
 Sint-Maartenskathedraal (Lucca)
 Sint-Maartenskathedraal (Mainz)
 Sint-Maartenskathedraal (Ourense)
 Sint-Maartenskathedraal (Rottenburg am Neckar)
 Sint-Maartenskathedraal (Spišská Kapitula)
 Sint-Maartenskathedraal (Utrecht) (historische naam)

Zie ook 
Sint-Martinuskerk
Sint-Martinusbasiliek